Retardierung oder Retardation (von lat. retardare ‚verzögern‘) steht:

Im Bereich Medizin für:
 eine Arzneiform mit verzögerter Wirkstoff-Freisetzung, siehe Retard
 Intrauterine Wachstumsretardierung
 geringeres Körperlängenwachstum, siehe Kleinwuchs
 Entwicklungsretardierung, die Verzögerung der körperlichen, geistigen oder seelischen Entwicklung von Kindern
 verzögerte oder fehlende Pubertätsentwicklung, siehe Pubertas tarda
 mentale Retardierung, siehe geistige Behinderung

Im Bereich der Geowissenschaften für:
 verlangsamter Stofftransport in einem flüssigen Medium, siehe Retardation (Hydrologie)

Im Bereich Optik für:
  die beim Durchtritt von Licht durch doppelbrechendes Material entstehende Phasenverzögerung zwischen dem Wellenanteil, der in der schnellen Polarisationsachse und dem der in der langsamen Polarisationsachse polarisiert ist.

Im Bereich der Materialwissenschaften für:
 Kriechen, eine zeit- und temperaturabhängige viskoelastische oder plastische Verformung von Werkstoffen unter konstanter Last. 

Siehe auch:
 Retardat
 Retarder (Begriffsklärung)
 Retardierendes Moment
 Retardiertes Potential